Bengston Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bengston Lake (Michigan), im Marquette County
 Bengston Lake (Washington), im King County